Con il termine linea Y si possono intendere:

Linea Yotsubashi — linea della metropolitana di Osaka
Linea Yūrakuchō — linea della metropolitana di Tokyo